Die Saison 1976/77 war die dritte Spielzeit der viergleisigen Schachbundesliga.

Modus 
Jeweils 8 Mannschaften spielten in den Staffeln Nord, West, Südwest und Süd ein einfaches Rundenturnier. Die vier Staffelsieger qualifizierten sich für die zentral an einem verlängerten Wochenende ausgetragene Endrunde, der Siebte und Achte jeder Staffel stiegen ab. Die Staffel Nord umfasste die Landesverbände Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Weser-Ems, die Staffel West beinhaltete die Landesverbände Hessen und Nordrhein-Westfalen, die Staffel Südwest bestand aus den Landesverbänden Baden, Mittelrhein, Pfalz und Saarland, während der Staffel Süd Vereine der Landesverbände Bayern und Württemberg-Hohenzollern angehörten. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte, bei Gleichstand wurde um den Gruppensieg und den Klassenerhalt Stichkämpfe gespielt, ansonsten entschied die Anzahl der Brettpunkte. Bei der Endrunde wurden generell keine Stichkämpfe gespielt, sondern bei Gleichstand nach Mannschaftspunkten entschied die Anzahl der Brettpunkte.

Vorrunde

Nord 

In die Staffel Nord waren die erst 1972 gegründete Schachabteilung des Ruder-Clubs Favorite Hammonia und Tempo Göttingen aufgestiegen. Während die Hamburger auf Anhieb den zweiten Platz belegten, musste Göttingen direkt wieder absteigen, ebenso Lasker Steglitz. Der Delmenhorster SK gab zwar gegen seinen Mitkonkurrenten Favorite Hammonia ein Unentschieden ab, gewann aber alle übrigen Wettkämpfen, während Favorite Hammonia dem Schlusslicht Lasker Steglitz unterlag, so dass die Delmenhorster sich zum dritten Mal in Folge für die Endrunde qualifizierten.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

West 

In die Staffel West waren der PSV/BSV Wuppertal und der SC Gelnhausen aufgestiegen. Während die Wuppertaler den Klassenerhalt erreichten, mussten Gelnhausen direkt wieder absteigen, ebenso der Vorjahreszweite SK Münster 32. Dem SC Gelnhausen wurden die von Klaus Klundt gegen Mainz und Münster erzielten Siege aberkannt, da dieser in der gleichen Saison auch in Österreich Mannschaftskämpfe bestritten hatte und solche Mehrfachengagements damals nicht zulässig waren.

Königsspringer Frankfurt konnte alle Wettkämpfe gewinnen und qualifizierte sich damit für die Endrunde.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Südwest 

In die Staffel Südwest waren die Karlsruher Schachfreunde und der PSV Neustadt aufgestiegen. Während sich die Karlsruher in der Bundesliga halten konnten, stieg Neustadt direkt wieder ab, zusammen mit der SG Saarbrücken. Die Endrundenqualifikation war diesmal hart umkämpft, am Ende konnte sich der SC Kettig knapp vor dem SK Heidelberg, dem SK Frankenthal und der SG Porz durchsetzen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Süd 

In die Staffel Süd waren der TB Erlangen und der SC Bad Cannstatt aufgestiegen. Während die Erlanger den Klassenerhalt erreichten, mussten die Cannstatter zusammen mit Grundig Nürnberg wieder absteigen.
Der deutsche Meister SC 1868 Bamberg gab nur ein Unentschieden ab und erreichte mit vier Punkten Vorsprung deutlich den Staffelsieg und damit die Qualifikation für die Endrunde.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Endrunde 

Die Endrunde fand vom 3. bis 5. Juni in Weißenthurm statt. Der SC 1868 Bamberg konnte seinen Titel vor Königsspringer Frankfurt, dem Delmenhorster SK und dem SC Kettig verteidigen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Quellen 
 Johannes Eising/Karl-Heinz Podzielny/Gerd Treppner: Schach-Bundesliga 1974–80, ISBN 3-923113-00-5

1976/77
Schachveranstaltung 1976
Schachveranstaltung 1977
Sportsaison 1976/77